Konturlinie steht für:
 Isolinie (englisch: contour line)
 Linie, die für einen Umriss bzw. eine Kontur verwendet wird